A címsor vagy címsáv a következőket jelentheti:

 címsor  a tipográfiában az a sor, ahol az általában valamilyen módon kiemelt cím található
 a webböngészők címsorában többek között az aktuális weboldal URL-je olvasható
 a grafikus alkalmazások ablakának címsora általában az alkalmazás nevét, ikonját, gyártóját stb. tartalmazza.